Конвой №2252 (грудень 1943) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у грудні 1943-го. 

Конвой сформували для проведення групи транспортних суден із Рабаулу (головна база у архіпелазі Бісмарку, з якої японці вже два роки провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї) до атолу Трук у східній частині Каролінських островів (до лютого 1944-го виконував роль важливого транспортного хабу, через який йшло постачання японських сил у кількох архіпелагах).  

До складу конвою №2252 увійшли транспорти Кімішима-Мару та Хокуйо-Мару, а ескорт забезпечував мисливець за підводними човнами CH-28.

25 грудня 1943-го кораблі вийшли із Рабаулу. Хоча в цей період конвої до та з архіпелагу Бісмарку вже були об’єктами атак не лише підводних човнів, але й авіації, конвой №2252 пройшов по маршруту без втрат та 30 грудня досяг Труку.

Можливо відзначити, що незадовго до того, в жовтні 1943, із Рабаула до Труку пройшов ще один конвой з тим же позначенням №2252.

Примітки 

2252

2252